Tauchnitz ist

 der Familienname folgender Personen:
 Carl Christoph Traugott Tauchnitz (1761–1836), deutscher Buchdrucker und Verleger in Leipzig, Gründer des Carl Tauchnitz Verlags, Vater von Carl Christian Philipp
 Carl Christian Philipp Tauchnitz (1798–1884), deutscher Verleger, Theologe und Philanthrop in Leipzig, Sohn von Carl Christoph Traugott
 Christian Tauchnitz (* 1934), deutscher Mediziner
 Christian Bernhard Tauchnitz (1816–1895), ab 1860 Christian Bernhard Freiherr von Tauchnitz, deutscher Verleger in Leipzig, Gründer des Bernhard Tauchnitz Verlags (u. a. Tauchnitz Editions), Neffe von Carl Christoph Traugott, Vater von Christian Karl Bernhard
 Christian Karl Bernhard Tauchnitz (1841–1921), ab 1860 Christian Karl Bernhard Freiherr von Tauchnitz, deutscher Verleger in Leipzig, Sohn von Christian Bernhard

 Namensbestandteil folgender Leipziger Verlage:
 Carl Tauchnitz Verlagsbuchhandlung, oder auch Carl Tauchnitz Verlag (z. T. auch Karl Tauchnitz Verlag) oder officina Caroli Tauchnitii für zahlreiche klassische Veröffentlichungen, gegründet nach 1800 von Carl Christoph Traugott Tauchnitz
 Bernhard Tauchnitz Verlag, z. T. auch Bernhard Tauchnitz jun. Verlag oder officina Bernhardi Tauchnitii für klassische Veröffentlichungen, gegründet 1837 von Christian Bernhard Tauchnitz

 Namensbestandteil folgender Buchreihe:
 Tauchnitz Editions - Collection of British and American Authors, eine bekannte Buchreihe aus dem Bernhard Tauchnitz Verlag

Siehe auch:
 Karl-Tauchnitz-Straße, Straße im Musikviertel in der Südwestvorstadt von Leipzig